Konrad von Rechberg ist der Name folgender Personen:

 Konrad von Rechberg (Bischof) († 1473), Administrator des Bistums Chur
 Konrad von Rechberg (Abt) (1440–1526), Abt von Einsiedeln